Сергей Артоболевский:
 Артоболевский, Сергей Алексеевич (1877—1920) — священнослужитель, духовный писатель, последний ректор Витебской духовной семинарии.
 Артоболевский, Сергей Иванович (1903—1961) — доктор технических наук, профессор Энергетического института.